У́лица А́нны Ахма́товой — улица в различных населённых пунктах бывшего СССР, названная в честь А. А. Ахматовой.

Россия 
 Улица Анны Ахматовой — улица в Москве (Новомосковский административный округ, поселение Внуковское).
 Улица Анны Ахматовой — улица в Калининграде.
 Улица Анны Ахматовой — улица в Тюмени.

Узбекистан 
 Улица Анны Ахматовой — улица в Ташкенте.

Украина 
 Улица Анны Ахматовой — улица в Киеве (Дарницкий район).
 Улица Анны Ахматовой — улица в Одессе (Киевский район).

См. также 
 Ахматовская улица

Объекты, названные в честь Анны Ахматовой